El Ramal bezeichnet:

 El Ramal (Chiapas), Ort in Mexiko
 El Ramal (México), Ort in Mexiko